Merge Records est un label indépendant américain ;
 Un Merge module est un type de paquetages logiciels.
 Merge (SQL)
 Merge désigne une règle syntaxique dans la théorie de Noam Chomsky.